Жолкевський (Жолкєвський, іноді Жулкевський) — польське прізвище.

Особи 
 Антонін (Жолкевський) (1662–1702) — єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви. 
  гербу Любич (кінець XV — половина XVI ст.) — дід гетьмана Станіслава Жолкевського, учасник воєн з татарами та волохами (Wołochami).
 Миколай Жолкевський — львівський підкоморій.
 Станіслав Жолкевський (1547–1620) — військовий діяч Речі Посполитої, русин за походженням, польний гетьман коронний (з 1588 року), воєвода Київський (1608–1618), великий коронний гетьман (з 1613 року), канцлер (з 1617 року); засновник міста Жовква (1603).
 Лукаш Жолкевський — брацлавський воєвода.
 Станіслав Жолкевський — батько гетьмана, воєвода руський у 1585 —1588 роках.
  — польський літературний критик.

Див. також 
 Жулкевський

Польські прізвища
Жолкевські